La Joueuse d'orgue est le titre de plusieurs œuvres :
 La Joueuse d'orgue, pièce en 5 actes et 11 tableaux de Xavier de Montépin et Jules Dornay, créée en 1897
 La Joueuse d'orgue, roman de Xavier de Montépin
 La Joueuse d'orgue, film de 1916 de Georges Denola
 La Joueuse d'orgue, film de 1925 de Charles Burguet
 La Joueuse d'orgue, film de 1936 de Gaston Roudès